

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Bernf“ beginnt.

Bernf 



Bernfe 
 Bernfeld, Siegfried (1892–1953), österreichischer Reformpädagoge, Marxist, Psychoanalytiker
 Bernfeld, Simon (1860–1940), österreichischer Rabbiner, Wissenschaftler und Autor
 Bernfes, Alexander (1909–1985), polnisch-britischer Holocaustforscher